|-
| 39901 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39902 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39903 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39904 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39905 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39906 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39907 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39908 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39909 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39910 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39911 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39912 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39913 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39914 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39915 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39916 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39917 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39918 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39919 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39920 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39921 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39922 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39923 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39924 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39925 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39926 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39927 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39928 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39929 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39930 Kalauch ||  || 24 martie 1998 ||  || 
|-
| 39931 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39932 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39933 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39934 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39935 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39936 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39937 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39938 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39939 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39940 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39941 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39942 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39943 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39944 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39945 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39946 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39947 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39948 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39949 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39950 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39951 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39952 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39953 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39954 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39955 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39956 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39957 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39958 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39959 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39960 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39961 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39962 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39963 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39964 - ||  || 28 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39965 - ||  || 28 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39966 - ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39967 - || 1998 GE || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39968 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39969 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39970 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39971 József ||  || 2 aprilie 1998 || Piszkéstető || L. Kiss, 
|-
| 39972 - || 1998 HT || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39973 - || 1998 HX || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39974 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39975 - ||  || 20 aprilie 1998 || Gekko || 
|-
| 39976 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39977 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39978 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39979 - ||  || 22 aprilie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39980 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39981 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39982 - ||  || 22 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39983 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39984 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39985 - ||  || 28 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39986 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39987 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39988 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39989 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39990 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39991 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39992 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39993 - ||  || 24 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39994 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39995 - ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39996 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39997 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39998 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39999 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40000 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-